Милрој има више значења:
 Милрој (Индијана)
 Милрој (Пенсилванија)
 Милрој (Минесота)